

Lokalizacje

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Gibson – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Gibson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Glascock
 Gibson – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Gibson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Gibson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland
 Gibson – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Gibson – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Gibson (ang. Gibson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Gibson (ang. Gibson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Gibson (ang. Gibson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Gibson (ang. Gibson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cameron
 Gibson (ang. Gibson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Gibson (ang. Gibson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Gibson (ang. Gibson County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Gibson (ang. Gibson County) – w stanie Tennessee

w przestrzeni kosmicznej 
 (2742) Gibson – planetoida z pasa głównego asteroid

Osoby 
 Alexander Gibson – szkocki dyrygent
 Althea Gibson – amerykańska tenisistka
 Billy Gibson – amerykański harmonijkarz i wokalista
 Brian Gibson – brytyjski reżyser
 Charles Hopper Gibson – amerykański prawnik i polityk
 Duff Gibson – kanadyjski skeletonista 
 Darron Gibson – irlandzki piłkarz, na co dzień występujący w Evertonie
 David Gibson-Watt – brytyjski polityk Partii Konserwatywnej
 Edmund Gibson – biskup Londynu od roku 1720 do 1748
 Edward Gibson – amerykański astronauta
 Edward Gibson, 1. baron Ashbourne – brytyjski prawnik
 Garretson W. Gibson – trzynasty prezydent Liberii
 George Alexander Gibson – szkocki profesor matematyki i filozofii naturalnej
 Graeme Gibson – kanadyjski dziennikarz i pisarz
 Hugh S. Gibson – amerykański polityk i dyplomata, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
 James Gibson – astronom amerykański
 Jamie Gibson – profesjonalny wrestler amerykański
 Joel A. Gibson – jamajski producent reggae
 John Gibson – komentator telewizyjny stacji Fox News Channel
 Mel Gibson – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy
 Orville Gibson – lutnik, założyciel firmy znanej obecnie jako Gibson Guitar Corporation
 Peter Gibson − australijski lekarz
 Ralph Gibson – amerykański artysta fotografik
 Richard Gibson – brytyjski aktor urodzony w Ugandzie
 Robert Gibson – kanadyjski wioślarz
 Thomas Gibson – ujednoznacznienie
 Tyrese Gibson – amerykański aktor, raper i model
 William Gibson – ujednoznacznienie

Sprzęt muzyczny 
 Gibson – amerykański producent gitar
 Gibson ES-335 – gitara elektryczna
 Gibson Explorer – gitara elektryczna
 Gibson EDS-1275 – dwugryfowa gitara elektryczna
 Gibson ex Huberman – skrzypce wykonane w roku 1713 przez Antonio Stradivariego
 Gibson Flying V – gitara elektryczna produkowana przez firmę Gibson Guitar Corporation
 Gibson Les Paul – gitara elektryczna
 Gibson Moderne – gitara elektryczna
 Gibson SG – popularny model gitary elektrycznej

Pozostałe 
 Gibson Brothers – francuska grupa dyskotekowa
 Pustynia Gibsona – żwirowa pustynia w Australii Zachodniej
 Live at Gibson Amphitheatre: August 15th, 2007 – pierwszy album live piosenkarki, aktorki i modelki Hilary Duff